Jingzong peut faire référence à :

Xu Jingzong (592 - 672), Premier ministre de la dynastie Tang en Chine
Tang Jingzong (809-826), treizième empereur de la dynastie Tang
Jingzong (Liao) (948 - 982), cinquième empereur de la dynastie Liao
Jingzong (Xia occidentaux) (1003 - 1048), premier empereur de la dynastie des Xia occidentaux

vi:Kính Tông